Le recensement du Canada-Est, du Canada-Ouest, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse commence en 1851. Il se poursuit en 1852. Une loi, votée en 1851, abroge les lois de recensement précédentes pour la province du Canada (Canada-Est et Canada-Ouest) et institue un nouveau recensement, plus efficace. Le Secrétaire d’État avait donné, en 1849, des instructions au Nouveau-Brunswick et à la Nouvelle-Écosse pour qu’un recensement ait lieu en 1851. Les colonies anglaises l'effectuaient alors en même temps que celui d'Angleterre.

Chaque colonie est divisée en districts de recensement, eux-mêmes divisés en sous-districts, basés sur les municipalités, cantons et descriptions de levées de terrains. À des fins administratives, un numéro est attribué à chaque district et sous-district. Le numéro du district est unique à la province à laquelle il appartient et le numéro de sous-district est unique au district auquel il appartient.

Formulaires 
Différents formulaires sont utilisés pour le dénombrement de la population des Canada-Est et Ouest, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

Aux Canada-Est et Ouest, toutes les personnes demeurant dans la maison la nuit du dimanche , ainsi que tous les individus qui demeurent d’habitude dans la maison, mais qui sont absents, sont comptés. Les questions suivantes étaient posées par les énumérateurs :

 Nom
 Profession, métier ou emploi 
 Lieu de naissance. Les personnes nées de parents canadiens sont notées F.
 Religion
 Résidence, si elle se situe en dehors des limites.
 Âge à l'anniversaire suivant.
 Sexe
 État matrimonial
 Personne de couleur
 Canadien autochtone
 Parent des habitants de la maison
 Sourd-muet, aveugle ou aliéné
 Fréquentation scolaire
 Naissance en 1851
 Mort en 1851
 Age et cause du décès
 
D'autres renseignements concernant les maisons et les bâtiments sont également enregistrés.
 
En Nouvelle-Écosse, les informations recueillies sont :
 
 Nom du chef de famille
 Nombre de membres de la maison, âge et sexe
 Sourd-muet, aveugle ou aliéné
 Canadien autochtone
 Personne de couleur
 Profession
 Religion

Des informations supplémentaires concernant les bâtiments, les propriétés, les terrains et diverses professions et commerces sont également recueillies.

Au Nouveau-Brunswick, les questions posées sont les suivantes :
 
 Nom
 Sexe
 Relation
 Âge
 Race (blanc, de couleur ou indien)
 Grade ou profession
 Date d’arrivée dans la colonie
 Malade ou infirme

Statistiques

Le Canada compte alors  habitants, en progression de 3,26 % par an, et le Québec  habitants, avec une progression annuelle de 2,49 %.

Économie

Transports

Le Canada compte  de voies ferrées.

Commerce

Le commerce extérieur s'élève à , générant des droits de douane de . Les exportations de poisson de Gaspé, New-Carlisle et Amherst se montent à .

Fiscalité

Les droits perçus sur la coupe du bois s'élèvent à .

Agriculture

En 1851, le Québec compte  propriétaires, dont  possèdent moins de . La surface agricole est .  Il y a  de terres cultivées, dont  ensemencés,  en pâturages,  de jardins et  de forêts.

Les cantons de l'Est produisent  de fromage. Le Québec produit  de cidre et  de fromage.

Industrie et artisanat

En 1851, le Saguenay produit  de laine,  d'étoffe foulée,  de flanelle,  de toile et  de filasse. Le Québec produit  de laine,  d'étoffe foulée,  de flanelle,  de toile et  de filasse et de chanvre.

Capital et revenus

Religion

En 1851, le Québec compte  catholiques (83,89 %) et  protestants (16,11 %).

Le comté de Gaspé comporte deux missionnaires, un à Percé, l'autre à Douglastown. Le canton de Stanstead compte 459 catholiques. L'Outaouais, qui fait partie du diocèse d'Ottawa, possède huit églises ou chapelles catholiques et le Saguenay en a sept : la chapelle des Jésuites, à Tadoussac, les chapelles de Saint-Alexis, Saint-Alphonse et du Grand-Brûlé, à la Grande Baie, l'église et l'ancienne chapelle des Jésuites, à Chicoutimi, et la chapelle des Jésuites, au lac Saint-Jean (canton Métabetchouane).

Administration

En 1851, la région Ouest du Saint-Laurent compte dix comtés et la vallée de la rivière Gatineau cinq cantons. Il y a 24 paroisses dans l'Outaouais.

Naissances

  - John Wilson Bengough, caricaturiste politique (mort en 1923).
  - Frederick Peters, juriste, politicien et Premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard (mort en 1919).
  - Gilbert Ganong, homme d'affaires, politicien et lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick (mort en 1917).
  - James Dunsmuir, industriel, politicien et Premier ministre de Colombie-Britannique (mort en 1920).
  - Herbert James Palmer, politicien et Premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard (mort en 1939).
  - George Frederick Baird, politicien et juriste (mort en 1899).
 - Francis Shepherd, chirurgien.
  - Albert Grey,  de Grey,  gouverneur général du Canada (mort en 1917).
 novembre - Levi Addison Ault, homme d'affaires et naturaliste (mort en 1930).
  - James Albert Manning Aikins, politicien et lieutenant-gouverneur du Manitoba (mort en 1929).

Décès

Notes

 .

Références

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

1851
1851 au Canada
1852 au Canada